Wallace Jones (muzikant), Amerikaans muzikant
 Wallace Jones (basketballer), Amerikaans basketballer